Открытый чемпионат Люксембурга — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий осенью в Люксембургском городе Кокельшойер на крытых хардовых кортах. С 2009 года относится к WTA 250 с призовым фондом около 235 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Турнир в Люксембурге изначально задумывался как выставочный приз, проводясь в таком статусе первые несколько лет своего существования: с 1991 по 1995 год. В 1996 году соревнование обрело официальный статус, войдя в календарь профессионального женского тура, пополнив осеннюю серию турниров в зале. Время от времени сначала чуть улучшая, а затем ухудшая свой статус турнир дожил в календаре до наших дней.

С 2014 года, из-за нежелания организаторов перенести финалы с воскресенья, результаты люксембуржского турнира не входят в зачёт чемпионской гонки WTA.

Победительницы и финалистки
Самой титулованной теннисисткой в истории одиночного турнира является бельгийка Ким Клейстерс, побеждавшая на люксембуржских соревнованиях пять раз между 1999 и 2005 годом. В парных турнирах этот статус принадлежит чешке Ивете Бенешовой, выигравшая на местных кортах три титула и ещё раз игравшей в финале.

Финалы турнира

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Международные спортивные соревнования в Люксембурге